A Tríplice Deusa Inca, a grande deusa da mitologia inca, desdobra-se em três: Mama Killa, Mama Ogllo e Mama Cocha.

A ela os antigos incas dedicavam o dia que equivale a 30 de Julho pelo calendário gregoriano.

Mitologia inca
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)